In der italienischen Stadt Venedig fanden bisher zwei G7-Gipfel statt:
 G7-Gipfel in Venedig 1980, am 22. und 23. Juni 1980
 G7-Gipfel in Venedig 1987, vom 8. bis 10. Juni 1987